Bray (België), een plaats in de Belgische provincie Henegouwen
Bray (Botswana), een dorp in Botswana
Bray (Ierland), een stad in het Ierse graafschap Wicklow
Bray (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Bray (Verenigd Koninkrijk), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire

 Bray (Eure)
 Bray (Pas-de-Calais), voormalige gemeente
 Bray (Saône-et-Loire)
ook:
Bray-Dunes of Brayduinen, Nord
Bray-en-Cinglais, Calvados
Bray-en-Val, Loiret
Bray-et-Lû, Val-d'Oise
Bray-la-Campage, Calvados
Bray-lès-Mareuil, Somme
Bray-Saint-Christophe, Aisne
Bray-sur-Seine, Seine-et-Marne
Bray-sur-Somme, Somme

Personen
Salomon de Bray, een Nederlandse architect en kunstschilder
Dirck de Bray, een Nederlands kunstschilder, zoon van Salomon de Bray
Jan de Bray, een Nederlandse kunstschilder, zoon van Salomon de Bray
Joseph de Bray, een Nederlandse kunstschilder, zoon van Salomon de Bray
Russ Bray, een Engelse caller in de dartssport
Sarah Bray, een Luxemburgse zangeres
Théodore Bray (1818-1887), een Belgisch tekenaar, lithograaf

Zie ook
Braye (doorverwijspagina)